Элеонас — греческий топоним. Может означать:

 Элеонас — район Афин.
 Элеонас (Халкидики) — деревня в сообществе Айос-Николаос.